Стафилины плоскотелые () — род жесткокрылых семейства стафилинид.

Описание 
Тело вытянутое и сравнительно плоское. Лоб над глазами без продольного киля. Боковые края переднеспинки не зазубрены.

Виды 
Некоторые виды рода:

Ссылки 
 BioLib Profil taxonu — rod Omalium Gravenhorst, 1802

Примечания 

Omaliinae
Роды жесткокрылых